JCA kan syfta på
 Java Connector Architecture
 J2EE Connector Architecture
 Java Cryptography Architecture
 Journal of Convex Analysis
 Joint Combat Aircraft
 Jean-Claude Ades
 Juvenile Chronicle Arthritis Reumatisk sjukdom